Майкл Чанг був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки в півфіналі його переміг Джим Кур'є.

Кур'є виграв титул, перемігши у фіналі Вейна Феррейру з рахунком 6–3, 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісистів без боротьби виходять у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draws

N